Айхингер () — польский шляхетский герб.

Описание 
В золотом поле белка на мураве вправо; в нашлемнике видна выходящая белка между двумя оленьими рогами или слоновьими хоботами. Герб этот принесён из Германии.

Используют 
Герб Ахингер внесен в Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 35. Герб употребляют: Барвинские, Ихнатовские.

Литература 
 

Гербы с изображением белки
Гербы с шляхетскими коронами